Aspicarpa är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Aspicarpa ingår i familjen Malpighiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malpigiaordningen
Aspicarpa